Фроловские ворота:
 Старое название Днепровских ворот Смоленской крепости
 Старое название Спасских ворот Московского Кремля.
 Старое название утраченных Мясницких ворот московского Белого города.